Никола́й Я́ковлевич Сма́га (22 августа 1938 — 28 марта 1981) — советский легкоатлет (спортивная ходьба), один из лучших мастеров спортивной ходьбы 1960—1970-х годов. Заслуженный мастер спорта СССР (1968), Чемпион Европы 1971 года в ходьбе на 20 км.

Биография 
Родился 22 августа 1938 года в селе Боброво (ныне — Сумской области).

Николай Смага являлся воспитанником физкультурного коллектива Пензенского завода «Химмаш». В 1965—1971 годах выступал за «Труд» (Пенза), а с 1972 года за «Авангард» (Киев).

В 1965—1972 годах Николай Яковлевич Смага становился победителем международных соревнований в Англии, Австрии, Италии, Германии, Дании, США, Кубе.

Н. Я. Смага в 1968 году стал бронзовым призёром в ходьбе на 20 км на XIX Олимпиаде в Мехико с результатом 1:34.03,4.

Николай Яковлевич стал бронзовым призёром Чемпионатов Европы по лёгкой атлетике в 1966 и 1969 годах в ходьбе на 20 км с результатами 1:30.18 и 1:31.20,2 соответственно, а в 1971 году он стал чемпионом Европы в ходьбе на 20 км с результатом 1:27.20,2.

В 1969—1971 годах Николай Яковлевич Смага был чемпионом СССР.

В составе Олимпийской сборной СССР Н. Я. Смага участвовал в 1972 году в играх XX Олимпиады в Мюнхене.

На Олимпиаде 1980 года в Москве работал арбитром и стал участником громкого скандала, когда примерно за 500 метров до финиша вынес третье последнее предупреждение своему соотечественнику Анатолию Соломину, претендовавшему на победу. Высказывались предположения, что Смага, в то время возглавлявший сборную Украины, сделал это из корыстных побуждений — он стремился получить звание заслуженного тренера и поэтому решил устранить ученика тренера-конкурента. Инцидент, как сообщается, подорвал здоровье Николая Смаги, и спустя полгода он умер — в возрасте 42 лет.

Чемпионаты СССР

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (1968 год)
 Заслуженный мастер спорта СССР (1968 год)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Спортивные ходоки СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года